Die American League Championship Series 2013 (ALCS), in der Sportart Baseball, fand zwischen dem 12. und 19. Oktober 2013 statt. In ihr traten die Sieger der American League Division Series 2013 gegeneinander an, um den Gewinner der American League und damit ihren Vertreter in der World Series 2013 zu ermitteln.

Modus und Teilnehmer 

Es handelt sich um eine Best-of-Seven Serie.

Weg in die Championship Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2013, NLWC 2013, ALWC 2013, NLDS 2013, ALDS 2013, NLCS 2013, World Series 2013

Die Postseason 2013 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
12. Oktober 2013, 20:00 EDT, Fenway Park in Boston, Massachusetts

Spiel 2 
13. Oktober 2013, 20:00 EDT, Fenway Park in Boston, Massachusetts

Spiel 3 
15. Oktober 2013, 16:00 EDT, Comerica Park in Detroit, Michigan

Spiel 4 
16. Oktober 2013, 20:00 EDT, Comerica Park in Detroit, Michigan

Spiel 5 
17. Oktober 2013, 20:00 EDT, Comerica Park in Detroit, Michigan

Spiel 6 
19. Oktober 2013, 16:30 EDT, Fenway Park in Boston, Massachusetts

Zusammenfassung der Ergebnisse 
ALCS 2013 (4–2): Boston Red Sox besiegen Detroit Tigers

Zuschauer insgesamt: 242.823  Durchschnittliche Zuschauerzahl:40.470

Einzelnachweise

Weblinks 
 2013 Postseason | MLB.com

2013
Baseball 2013
Sportveranstaltung in Boston
Sportveranstaltung in Detroit
Boston Red Sox
Detroit Tigers
Baseballwettbewerb